Neuenahr bezeichnet:

 Bad Neuenahr, einen Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler
 Burg Neuenahr, eine Burgruine
 Grafschaft Neuenahr, eine Grafschaft um die Burg Neuenahr

Neuenahr ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Neuenahr (~1554–1589), militärischer Befehlshaber
 Amalia von Neuenahr-Alpen (1539–1602), Kurfürstin von der Pfalz und Gräfin von Limburg
 Anna Walburga von Neuenahr (1522–1600), durch Erbe regierende Gräfin von Moers
 Friedrich von Neuenahr-Alpen (nach 1425–1468), Graf wegen Herkunft von Neuenahr

 Magdalena von Neuenahr-Alpen (1553–1627), Gräfin von Limburg

Siehe auch:
 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kreisstadt des Landkreises Ahrweiler